Корзуны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Корзуны — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Корзуны — деревня в Червенском районе Минской области.
 Корзуны — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.